Битва при Данбаре:

 Битва при Данбаре — одно из важнейших сражений периода Английской революции XVII века и ковенантского движения в Шотландии.
 Битва при Данбаре — битва в 1296 году возле города Данбара, между английскими и шотландскими войсками.